Atala (novela), de François-René de Chateaubriand (1801)
 152 Atala, asteroide
 Atala (empresa), italiana
 Atala, equipa ciclista italiana

Desambiguação